Ермолаев, Михаил:
 Ермолаев (Коллонтай), Михаил Георгиевич (род. 1952) — композитор и пианист.
 Ермолаев, Михаил Иванович (род. 1935) — советский футболист, тренер.
 Ермолаев, Михаил Кондратьевич (1881—1919) — член III Государственной Думы от Витебской губернии, крестьянин.
 Ермолаев, Михаил Михайлович (1905—1991) — советский геолог и географ, доктор геолого-минералогических наук, исследователь Арктики, основатель единственной в СССР кафедры географии океана в Калининградском государственном университете.
 Ермолаев, Михаил Сергеевич (род. 1968) — российский тележурналист и филолог, режиссёр, медиаменеджер. Один из создателей телеканала РБК-ТВ.